The Fantastic Four  é um filme independente produzido nos Estados Unidos em 1994 dirigido por Oley Sassone.

Esse filme é uma produção executiva do especialista em filmes de baixo orçamento Roger Corman e Bernd Eichinger (que passou a produzir com grande orçamento o filme Quarteto Fantástico em 2005), o filme foi baseado nos quadrinhos da Marvel Comics e contou a origem do Quarteto Fantástico.
Apesar de o filme ser programado para ser lançado em 1994, o filme nunca foi lançado oficialmente, mas cópias ilegais começaram a circular depois de alguns anos pelo mundo.

Sinopse
Os jovens cientistas, Reed Richards e Victor Von Doom, tentam usar a energia de um cometa radioativo, mas um erro de cálculo acaba causando um acidente onde Victor é dado como morto. Dez anos depois, o cometa está de volta. Desta vez, Reed construiu uma nave para ir até o tal cometa e tentar repetir o experimento, agora no espaço. Mas um novo acidente faz os quatro tripulantes ganharem super poderes.

Produção 

Em 1986, a produtora alemã Constantin Film (na época conhecida como Neue Constantin Film) adquire os direitos da franquia nos cinemas, contudo, a empresa não conseguiu produzir o filme na década de 80, caso não consegui termina-lo até o final de 1992, os direitos voltariam para a Marvel Studios, a solução com a contratação do cineasta Roger Corman, conhecido por produzir filmes de baixo orçamento, o filme de Corman custou apenas $ 1 milhão e foi programado para 1994, mas nunca foi lançado, sendo acusado de ser uma "cópia ashcan", usada apenas para garantir os direitos cinematográficos.

Elenco
Alex Hyde-White...Dr. Reed Richards
Jay Underwood...Johnny Storm
Rebecca Staab...Susan Storm
Michael Bailey Smith...Ben Grimm

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1994
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes baseados em histórias em quadrinhos da Marvel Comics
Filmes do Quarteto Fantástico
Filmes de super-heróis